Erzherzog Franz Karl Joseph von Österreich (* 7. Dezember 1802 in Wien; † 8. März 1878 ebenda) war ein Sohn von Kaiser Franz II./I. (1768–1835). 1848 verzichtete er zugunsten seines Sohnes Franz Joseph I. auf seine Thronansprüche.

Abstammung 

Franz Karl war der dritte Sohn von Kaiser Franz II. und dessen zweiter Gemahlin, seiner Cousine väterlicher- wie mütterlicherseits Prinzessin Maria Theresa von Neapel-Sizilien (1772–1807), einer Tochter von König Ferdinand I. beider Sizilien a. d. H. Bourbon (1751–1825) und seiner Gattin Erzherzogin Maria Karolina von Österreich.

Erzherzog Franz Karl hatte nicht acht Urgroßelternteile, sondern nur vier (so genannter Ahnenschwund). Sein Vater und seine Mutter stammten von den gleichen Großeltern: den zwei Herrscherpaaren Franz I. und Maria Theresia (Österreich) sowie Karl III. und Maria Amalia (Spanien).

Ehe und Nachkommen 

Am 4. November 1824 heiratete er in Wien Prinzessin Sophie Friederike von Bayern (1805–1872), Tochter von Maximilian I. von Bayern und dessen zweiter Gattin Prinzessin Karoline Friederike Wilhelmine von Baden. Aus der Ehe gingen fünf Kinder hervor.

Nachkommen 

 Franz Joseph (Karl, 1830–1916), nachmalig Franz Joseph I. Kaiser von Österreich ⚭ 1854 Prinzessin Elisabeth (Sisi), Tochter Herzog Maximilians in Bayern und dessen Gattin Prinzessin Ludovika von Bayern
 Ferdinand (Maximilian Joseph, 1832–1867), nachmalig Maximilian I. Kaiser von Mexiko ⚭ 1857 Prinzessin Charlotte, Tochter König Leopolds I. von Belgien und dessen zweiter Gattin Prinzessin Louise von Orléans
 Karl Ludwig (Joseph Maria, 1833–1896)
 ⚭ 1856 Prinzessin Margarethe, Tochter König Johanns I. von Sachsen und dessen Gattin Prinzessin Amalie Auguste von Bayern
 ⚭ 1862 Prinzessin Maria Annunziata, Tochter König Ferdinands II. von Neapel-Sizilien und dessen Gattin Erzherzogin Maria Theresia Isabella von Österreich
 ⚭ 1873 Prinzessin Marie Therese, Tochter König Michaels I. von Portugal und dessen Gattin Prinzessin Adelheid von Löwenstein-Wertheim-Rosenberg
 Maria Anna Karolina (Pia, 1835–1840); sie starb nach heftigen epileptischen Anfällen mit nur vier Jahren am 5. Februar 1840 in Wien.
 totgeborener Sohn (*/† 24. Oktober 1840)
 Ludwig Viktor Joseph Anton (1842–1919), unverheiratet

Leben 

Franz Karl war für die Geschichte Österreichs eher unbedeutend, obwohl er an der Geheimen Staatskonferenz beteiligt war, die die Geschicke des Landes lenkte, weil sein Bruder Kaiser Ferdinand I. unfähig war zu herrschen.

Auf Drängen seiner Frau verzichtete Franz Karl am 2. Dezember 1848 auf den Kaiserthron, als Ferdinand I. abdankte.

Erzherzog Franz Karl starb in Wien im Jahre 1878. Er überlebte damit seine Frau um sechs Jahre. Er war der letzte Habsburger, der nach dem alten Hofprotokoll der „Getrennten Bestattung“ in Wien beigesetzt wurde: die Herzurne in der Loretokapelle der Augustinerkirche, die Eingeweide in der Herzogsgruft des Stephansdoms und der übrige Körper in der Kapuzinergruft. Mit ihm endet die Reihe jener 41 Personen, deren Körper auf alle drei traditionellen Wiener Begräbnisstätten der Habsburger (Kaisergruft, Herzgruft, Herzogsgruft) aufgeteilt wurden. (Reine Herzbestattungen wurden in Einzelfällen auch später noch durchgeführt, z. B. 2011 bei Otto von Habsburg.)

Interessen 

Franz Karl war sehr an Kunst und Kultur interessiert. Er trat oftmals als Schutzherr für kulturelle Einrichtungen ein. Die berühmteste Institution dieser Art ist wohl das ihm zu Ehren benannte Francisco-Carolinum in Linz.

Nach der Geburt seiner Kinder fuhr Franz Karl auch oft alleine ins Salzkammergut, um zu jagen und Aufführungen des Theaters in Bad Ischl zu besuchen. Diesem Provinztheater mit äußerst mittelmäßigen Vorstellungen fehlte das Geld an allen Ecken und Enden und die Verantwortlichen suchten schon längere Zeit nach einem großzügigen Mäzen. Franz Karl wurde zum Retter in der Not, als das Theater kurz vor dem Ruin stand. Er kaufte alle Karten für alle Vorstellungen während seiner Anwesenheit in Ischl und saß abendelang gemeinsam mit einigen Leuten seines Hofstaats im ansonsten leeren Theater. Diese Privatvorstellungen hatten ein Programm ganz nach seinen Wünschen. Bei seiner Abreise zahlte er den Schauspielern noch die Gage für das ganze Jahr. Aufgrund seiner Großzügigkeit war er in Bad Ischl sehr populär.

Vorfahren

Literatur

Weblinks 

 Todesanzeigen in der österreichischen Presse auf Anno (Austrian Newspapers Online)

Einzelnachweise 

Sophie Friederike von Bayern
Erzherzog
Person am Wiener Hof
Franz II. (HRR)
Ritter des Ordens vom Goldenen Vlies (Österreich, 19. Jahrhundert)
Ritter des Schwarzen Adlerordens
Großkreuz des Guelphen-Ordens
Ritter des Ordens vom Heiligen Geist
Familienmitglied des Hauses Habsburg-Lothringen
Person (Österreich-Ungarn)
Person (Kaisertum Österreich)
Geboren 1802
Gestorben 1878
Mann